Hagetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hagetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (20,6 ha)
Hagetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, vid Gravdalssjön), sjö i Dals-Eds kommun,  (21,3 ha)
Hagetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Hagetjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Hagetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (16,6 ha)
Lilla Hagetjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Hagetjärnen, sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Hagtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn